Ochsenberg (Königsbronn) - dorp in Baden-Württemberg, Duitsland
 Ochsenberg (Schwäbische Alb) - berg in Baden-Württemberg, Duitsland